Das zusammengesetzte Perfekt ist eine Zeitform romanischer Sprachen, die ungefähr dem Perfekt im Deutschen entspricht.

Es ist Bestandteil folgender Sprachen:
 Französisch: siehe Passé composé
 Italienisch: siehe Passato prossimo
 Spanisch: siehe Pretérito perfecto compuesto
 Portugiesisch: siehe Pretérito perfeito composto
 Rumänisch: siehe Perfect compus

Es war unter anderem Bestandteil folgender, mittlerweile ausgestorbener Sprachen:
 Vulgärlatein
 Altfranzösisch
 Altspanisch